Het ATP-toernooi van Halle 2022 (met de officiële naam Terra Wortmann Open) werd van 14 tot en met 20 juni gespeeld in de Duitse stad Halle. De wedstrijden werden gespeeld op grasbanen van het OWL Arena.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Halle
ATP-toernooi van Halle